Удич — річка
 Удич — село, Вінницька область, Теплицький район